Ткачёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Ткачёва, Анна Александровна — российский религиовед и индолог.
 Ткачёва, Галина Тарасовна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ткачёва, Елена Алексеевна (род. 1959) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2008). Дочь художника А. П. Ткачёва.
 Ткачёва, Елена Васильевна (род. 1989) — российская волейболистка.
 Ткачёва, Наталия Владимировна (1916—2004) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1968).
 Ткачёва, Нина Васильевна
 Ткачёва, Светлана Валерьевна (род. 1984) — российская хоккеистка.